Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1986 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin war Martina Navratilova. Das Finale bestritten Martina Navrátilová und Hana Mandlíková, das Navrátilová in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1986